Il Campionato Riserve 1940-1941 fu la ventesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

Le quattordici squadre riserve iscrittesi disputarono un girone unico con partite di andata e di ritorno. Il campionato fu sospeso dopo diciannove giornate con numerose partite delle giornate precedenti che erano state rinviate.

Classifica 
Sulla base dei risultati reperiti sui giornali la classifica, al momento della sospensione del campionato, dovrebbe essere la seguente: 1) Ambrosiana 25 (giocate 14); 2) Livorno 19 (giocate 15); 3) Genova (giocate 13) e Fiorentina 16 (giocate 15); 5) Venezia (giocate 14) Lazio (giocate 15) e Torino 15 (giocate 15); 8) Napoli 14 (giocate 17); 9) Bologna (giocate 13) e Milano 13 (giocate 13); 11) Novara 11 (giocate 14); 12) Juventus 10 (-1 per forfait) (giocate 13); 13) Atalanta 9 (giocate 12); 14) Roma 8 (giocate 16).

Il 17 marzo 1941, alcuni giorni prima della sospensione del campionato, il quotidiano genovese Il Lavoro pubblicò la seguente classifica: 1) Ambrosiana 25; 2) Livorno 19; 3) Fiorentina 16; 4) Venezia, Torino e Lazio 15; 7) Genova e Napoli 14; 9) Milano e Bologna 13; 11) Atalanta e Novara 11; 13) Roma 6. Per qualche motivo la Juventus non compare nella classifica pubblicata su Il Lavoro e inoltre il Genova e la Roma risultano avere due punti in meno e l'Atalanta due punti in più.

Risultati

Tabellone

Calendario

Collegamenti esterni 
Calendario
Sospensione del Campionato Riserve

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
 1940